Zakraoui (en arabe : ذكراوي ou زكراوي) est un nom pouvant faire référence à :

 Les Zkara (pluriel de Zakraoui), une tribu berbère zénète arabisée établie au nord-est du Maroc, dans la commune de Mestferki dans la province de Oujda, dans la région de l’oriental.
 Zakraoui ou Zakaraoui est un nom arabe signifiant "Masculin", une autre forme de Zakri ou Zakari (dans l'arabe dialectal, les mots sont souvent prononcés sans les diacritiques).

Notes 
 Le contraire du nom Zakraoui (زكراوي ou ذكراوي) est Ounthaoui (انثاوي).

Références 

Patronyme arabe